The Heartbreak Kid steht für

den Originaltitel folgender Spielfilme:
 Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht (1972) von Elaine May
 The Heartbreak Kid (1993), Wiederverfilmung von Michael Jenkins
 Nach 7 Tagen – Ausgeflittert (2007), Wiederverfilmung von Bobby und Peter Farrelly

den Spitznamen des Wrestlers Shawn Michaels („HBK“)